Nationale Zentrumspartei steht für:
 Rahvuslik Keskerakond, Estland
 Nationale Zentrumspartei (Libyen)